Алекса́ндр Замя́тин:

 Замятин, Александр Александрович (род. 1968) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 
 
 Замятин, Александр Фёдорович (1875 — после 1940) — русский церковный писатель, протоиерей.